Grote schubmieren, het geslacht Formica binnen de familie van de mieren (Grote schubmieren),
Formica (kunststof), een harde kunststof